Isao Takahata
Isao Yoneda
Isao Sasaki
Isao Tomita
Isao Homma
Desambiguação